Номбре де Диос има више значења:

 Номбре де Диос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Номбре де Диос (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Номбре де Диос (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Номбре де Диос (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Номбре де Диос (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Номбре де Диос (Номбре де Диос, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Номбре де Диос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Номбре де Диос (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Номбре де Диос (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Номбре де Диос (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Номбре де Диос, Ел Закатал (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Номбре де Диос (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Номбре де Диос (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Номбре де Диос (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Номбре де Диос (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Номбре де Диос (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Номбре де Диос (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Номбре де Диос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Номбре де Диос (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Номбре де Диос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Номбре де Диос (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Номбре де Диос, Ранчо ла Хоја (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Номбре де Диос, Километро Веинтиуно (Морелос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику